Хромовка — топоним.

Россия 
 Хромовка — посёлок в составе города Томска.

Украина 
 Хромовка — село в Бахмутском районе Донецкой области.